Păcurar, Păcuraru (< ):
 Dumitru Păcuraru
 Paul Păcuraru

Vezi și 
 Ciobanu (nume)
 Baciu
 Păstorit
 Pastor

Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale